Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2017, classée en catégorie Premier, se dispute du 8 au .

Johanna Konta remporte le simple dames. En finale, elle bat Agnieszka Radwańska, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tímea Babos et Anastasia Pavlyuchenkova.

Forfait 
 On note le forfait de la Tchèque Petra Kvitová, blessée à la main gauche lors d'une agression.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2017 de la WTA
 Édition masculine : Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2017)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2017
Sydney
Tennis en Australie en 2017
Tennis en janvier 2017